Апельсин. Электричество — двойной концертный альбом группы «Гражданская оборона», записанный в клубе «Апельсин» 19 ноября 2006 года.

Список композиций

Участники записи 
 Егор Летов — вокал, гитары.
 Александр Чеснаков — гитары, подпевки.
 Наталья Чумакова — бас.
 Павел Перетолчин — ударные.

Информация с буклета 
Пересведение и реставрация — Е. Летов / Н. Чумакова / А. Чеснаков, 20 августа — 6 сентября 2007 г. 
Мастеринг звука — Н. Чумакова.

Литература

Ссылки 
 
 

Альбомы 2010 года
Альбомы группы «Гражданская оборона»